Jornal da Noite é o nome de vários telejornais existentes no Brasil e em Portugal:

Telejornais em exibição
 Jornal da Noite (Band) — telejornal brasileiro exibido pela Rede Bandeirantes desde 1986;
 Jornal da Noite — telejornal português exibido pela rede SIC desde 1993.

Telejornais extintos
 Jornal da Noite — telejornal brasileiro exibido em 1974 pela Rede Globo;
 Jornal da Noite — telejornal português exibido entre 1982 e 1986 pela RTP2;
 Jornal da Noite foi o nome do telejornal brasileiro Jornal da Record entre 1976 e 1985.

Ver também

Desambiguação